Spojení písmen G a W může mít různé významy:

GW 
 GW – kód ISO 3166-2 pro Guineu-Bissau
 GW – dobrá práce (z anglického Good Work)
 Značka pro gigawatt – výkon odpovídající miliardě wattů.
 Gesamtkatalog der Wiegendrucke

.gw 
 .gw – internetová doména nejvyššího řádu pro Guineu-Bissau